Il y a trois Hermopolis, villes égyptiennes du dieu de l'écriture, Thot :
 Hermopolis Magna (Khemenou, Ḫmn, « La ville des Huit »), capitale du  nome de la Haute-Égypte.
 Hermopolis Mikra (Dimin-Herou, Dmỉ-n-Ḥr.w, « La Cité d'Horus »), capitale du  nome de la Basse-Égypte ;
 Hermopolis Parva (Per-Djehouty, Pr-Ḏḥwty, « La maison de Thot »), capitale du  nome de la Basse-Égypte.

Homonymie de toponyme